Сувіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Клермон-Феррана, 12 км на захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 842 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1891,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сувіньї

 Сувіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сувіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сувіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сувіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сувіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє